

Селище міського типу:
 Козин — Київська область, Обухівський район, Козинська селищна громада
Села:
 Козин — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Козин — Київська область, Обухівський район, Миронівська міська громада
 Козин — Рівненська область, Дубенський район
 Козин — Хмельницька область, Шепетівський район

Селище:
 Козин — колишнє селище Прилуцького району Чернігівської області, виключене з облікових даних 21 грудня 2012 року

Див. також 
 Козина
 Козинці